General Grant steht für:

 Ulysses S. Grant (1822–1885), amerikanischer Militär und 18. Präsident der Vereinigten Staaten
 General Grant Tree, der zweitgrößte lebende Baum der Erde
 General Grant (Schiff), ein Segelschiff, das 1866 vor den Auckland-Inseln unterging